Раев — русская и болгарская фамилия; имеет женскую форму . Фамилию «Раев» часто давали в семинариях или академии сиротам-воспитанникам.

Известные носители:
 Раев, Александр Владимирович — российский валторнист, педагог, заслуженный артист России.
 Раев, Борис Аронович (род. 1946) — русский археолог, кавказовед.
 Раев, Вадим Александрович (род. 1989) — российский кёрлингист, тренер по кёрлингу.
 Раев, Василий Егорович (1808—1871) — русский художник.
 Раев, Владимир Михайлович (род. 1952) — советский легкоатлет, метатель диска.
 Раев, Марк Исаевич (1923—2008) — крупнейший американский историк России, профессор, куратор Бахметьевского архива.
 Раев, Михаил Григорьевич (настоящее имя Яков Семёнович Каминский; 1894—1939) — деятель советских органов государственной безопасности, старший майор.
 Раев, Николай Павлович (1856—1919) — обер-прокурор Синода в 1916—1917 годах.
 Раев, Ринат Афраемович (род. 1966) — муфтий.
 Раев, Султан Акимович (род. 1958) — киргизский писатель, драматург и государственный деятель.
 митрополит Палладий (Раев-Писарев) (1827—1898) — в 1876—1882 годах — епископ Рязанский и Зарайский Рязанской епархии, 1882—1887 экзарх Грузинской православной церкви, в 1892—1898 митрополит Петербургский и Ладожский.
 Феофил (Раев) (1737—1811/1812) — епископ.



См. также 
 Раёвский сельсовет
 Раево